Příjmení Guibert nosí více významných osobností:

 Emmanuel Guibert (* 1964) – francouzský kreslíř a scenárista
 Joseph Hippolyte Guibert (1802–1886) – francouzský římskokatolický kněz
 Maurice Guibert (1856–1922) – francouzský fotograf

Externí odkazy